

Toponyme 

 Koblenz (Coblence en français), ville allemande de Rhénanie-Palatinat ;
 Koblenz, commune suisse du canton d'Argovie.

Titre 

 Koblenz, série de bande dessinée française,  scénario et dessin de Thierry Robin, couleurs de Thierry Robin (tomes 1, 2, 4) et Isabelle Busschaert (tome 3).